Кубок Футбольной лиги 1996/97 (, официальное спонсорское название —  Coca-Cola Cup) стал тридцать седьмым розыгрышем Кубка Футбольной лиги, клубного турнира на выбывание для английских и валлийских футбольных клубов, выступавших в Премьер-лиге и Футбольной лиге Англии. Турнир прошёл с 20 августа 1996 года по 16 апреля 1997 года.

Победу в турнире одержал «Лестер Сити», обыгравший в переигровке финала «Мидлсбро» на стадионе «Хиллсборо» в Шеффилде. Для «Лестера» эта победа стала второй в данном турнире.

Первый раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Третий раунд

Матчи

Переигровки

Четвёртый раунд

Переигровки

Четвертьфиналы

Переигровка

Полуфиналы

Первые матчи

Ответные матчи 

«Лестер Сити» вышел в финал по правилу выездного гола.

«Мидлсбро» выиграл со счётом 2:1 по сумме двух матчей.

Финал 

Финал турнира прошёл 6 апреля 1997 года на лондонском стадионе «Уэмбли». В нём встретились «Лестер Сити» и «Мидлсбро». В основное время зрители забитых мячей не увидели, в дополнительное время команды обменялись голами и матч завершился со счётом 1:1. Через десять дней на стадионе «Хиллсборо» в Шеффилде прошла переигровка, победу в которой с минимальным счётом 1:0 одержал «Лестер Сити».

Это был последний розыгрыш Кубка Футбольной лиги, финальный матч которого не выявил победителя и потребовал переигровки. В дальнейшем в случае ничейного исхода основного и дополнительного времени для выявления победителя проводилась серия послематчевых пенальти.

Переигровка

Примечания

Ссылки 
 Турнир на сайте Football Club History Database 

1996